Рафаэ́л Карва́лью де Со́уза (; 27 июля 1986, Рио-де-Жанейро) — бразильский боец смешанного стиля, представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации Bellator MMA, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе.

Биография 
Рафаэл Карвалью родился 27 июля 1986 года в Рио-де-Жанейро.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в декабре 2011 года, при этом дебют получился неудачным — в первом же раунде соперник успешно провёл на нём удушающий приём и заставил сдаться. Тем не менее, в дальнейшем Карвалью никому не проигрывал, дрался преимущественно на территории штата Парана в различных малоизвестных бразильских промоушенах, большинство поединков заканчивал досрочно техническим нокаутом. Первый по-настоящему серьёзный соперник достался ему в июле 2013 года на турнире Smash Fight в Куритибе — ветеран ММА Густаву Машаду продержался против него все три раунда, но в итоге все судьи единогласно отдали победу молодому бойцу. Также в этом бою он завоевал титул чемпиона в среднем весе. Позже одержал ещё две победы в Бразилии.

Имея в послужном списке девять побед и только лишь одно поражение, в 2014 году Рафаэл Карвалью привлёк к себе внимание крупной американской бойцовской организации Bellator MMA и начал выступать под её эгидой в США. Изначально в качестве соперника ему дали такого же новичка организации Энтони Руиса, но после того как травмировался Бретт Купер, его поставили в соглавное событие вечера против опытного Брайана Роджерса. Карвалью считался явным андердогом в этом противостоянии, тем мне менее, он выглядел в клетке уверенно и победил техническим нокаутом уже в первом раунде. Затем в близком бою раздельным решением судей победил кикбоксера Джо Шиллинга и благодаря череде удачных выступлений в 2015 году удостоился права оспорить вакантный титул чемпиона Bellator в средней весовой категории. Другим претендентом на титул стал американец Брэндон Холси, ранее уже владевший этим чемпионским поясом, но лишённый его из-за проваленного взвешивания перед предыдущим боем. В итоге Карвалью нокаутировал Холси во втором раунде — по версии сайта MMAjunkie.com этот нокаут был признан лучшим нокаутом месяца в смешанных единоборствах.

Первую защиту полученного чемпионского пояса бразилец провёл в мае 2016 года, победив довольно спорным раздельным решением голландского кикбоксера Мелвина Манхуфа. Анонсер Bellator Джимми Смит назвал это судейское решение худшим из всех решений, какие он когда-либо видел; и пятеро из пяти независимых экспертов так же сочли победителем Манхуфа. В декабре того же года на турнире в Италии между ними должен был состояться матч-реванш, однако впоследствии Карвалью вынужден был отказаться от боя из-за травмы. Они всё же встретились повторно в апреле 2017 года, на сей раз Карвалью уверенно победил Манхуфа — одиночным ударом ногой в голову отправил Манхуфа в глубокий нокаут и вновь защитил свой чемпионский пояс.

В декабре 2017 года в третий раз защитил свой чемпионский пояс, выиграв нокаутом у итальянца Алессио Сакары.

Четвёртая защита титула состоялась в мае 2018 года — в первом же раунде Карвалью проиграл техническим нокаутом Гегарду Мусаси и лишился своего чемпионского пояса.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|16-5
|Алекс Полицци
|Единогласное решение
|Bellator 245
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Анкасвилл, США
|
|-
| Поражение
| align=center|16-4
| Вадим Немков
| Сдача (удушение сзади)
| Bellator 230
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:56
| Милан, Италия
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
|Чиди Нджокуани
|Единогласное решение
|Bellator 224
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Такервилл, США
|
|-
|Поражение
|align=center|15-3
|Лиото Мачида
|Раздельное решение
|Bellator 213
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Гонолулу, США
|
|-
|Поражение
|align=center|15-2
|Гегард Мусаси
|TKO (удары руками)
|Bellator 200
|
|align=center|1
|align=center|3:35
|Лондон, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 15-1
| Алессио Сакара
| KO (удары)
| Bellator 190
| 
| align=center|1
| align=center|0:44
| Флоренция, Италия
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-1
| Мелвин Манхуф
| KO (ногой в голову)
| Bellator 176
| 
| align=center| 4
| align=center| 3:15
| Турин, Италия
| 
|-
| Победа
| align=center| 13-1
| Мелвин Манхуф
| Раздельное решение
| Bellator 155
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Бойсе, США
| 
|-
|Победа
|align=center|12-1
|Брэндон Холси
|TKO (ногой в корпус)
|Bellator 144
|
|align=center|2
|align=center|1:42
|Анкасвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
|Джо Шиллинг
|Раздельное решение
|Bellator 136
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ирвайн, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
|Брайан Роджерс
|TKO (punches)
|Bellator 125
|
|align=center|1
|align=center|3:06
|Фресно, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
|Маури Роке
|TKO (удары)
|Talent MMA Circuit 9: Sao Jose dos Pinhais 2014
|
|align=center|1
|align=center|2:47
|Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Сержиу Соуза
|TKO (удары)
|Iron Fight Combat 4
|
|align=center|3
|align=center|2:15
|Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Густаву Машаду
|Единогласное решение
|Smash Fight 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Куритиба, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Фернанду Шерек
|TKO (удары руками)
|Adventure Fighters Tournament 4
|
|align=center|1
|align=center|0:39
|Куритиба, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Кауэ Дудус
|TKO (удары руками)
|Samurai FC 9: Water vs. Fire
|
|align=center|2
|align=center|3:48
|Куритиба, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Эдуарду Хименес
|TKO (удары руками)
|Empire Promotions: Empire FC
|
|align=center|1
|align=center|0:55
|Куритиба, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Луис Кадо Симон
|TKO (удары руками)
|Forca Jovem Parana: Nocaute ao Crack 2
|
|align=center|3
|align=center|N/A
|Куритиба, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Глаубер Валадарис
|TKO (удары руками)
|Predador FC 21
|
|align=center|1
|align=center|2:52
|Кампу-Гранди, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
|Флавиу Родригу Магун
|TKO (удары руками)
|Adrenaline Fight 4
|
|align=center|2
|align=center|2:42
|Апукарана, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
|Жулиу Сезар Араужо Фернандес
|Сдача (удушение)
|Samurai FC 6
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Куритиба, Бразилия
|

Примечания

Ссылки 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии
Чемпионы Bellator